Catherine Duchemin peut désigner :
 Catherine Girardon, née Duchemin (1630-1698), artiste peintre française et première femme admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture 
 Catherine Duchemin, née Bellot (1969-...), judokate française